PricewaterhouseCoopers (PwC, произносится «ПрайсуотерхаусКуперс») — международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита. Под «PricewaterhouseCoopers» понимаются компании, входящие в сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Бренд существует на протяжении более 160 лет и входит в так называемую большую четвёрку аудиторских компаний. Штаб-квартира сети — в Лондоне.

История 

PwC была образована в 1849 году в Лондоне, в 1998 году в результате слияния компаний Price Waterhouse и Coopers & Lybrand получила нынешнее название.

В апреле 2011 года руководство PricewaterhouseCoopers признало вину компании в проведении некачественного аудита индийской компании Satyam Computer Services (аудиторы не обнаружили мошенническую схему, посредством которой руководство компании наносило многомиллионный ущерб её владельцу). PwC согласилась выплатить 7,5 млн долларов штрафа американским регуляторам и 18 млн долларов компенсации владельцу индийской компании.

Собственники и руководство 
В США PwC присутствует как товарищество с ограниченной ответственностью и является третьей в стране частной организацией по объёму выручки.

Корпоративная культура 
PwC входила в рейтинг 100 лучших работодателей США, который каждый год публикует журнал Fortune. В рейтинге 2013 года она заняла 81 место (в 2012 — 49-е).

Деятельность 
Сеть PricewaterhouseCoopers насчитывает около 770 офисов в 158 странах. В 2006 году 425 компаний из мирового рейтинга корпораций FT Global 500 были клиентами PricewaterhouseCoopers.

В PwC работает около 295 тыс. человек. Выручка PricewaterhouseCoopers в 2021 году составила 45,1 млрд долларов.

PwC в России 

В России PwC впервые начала работу в 1913 году, а в 1989 году возобновила свою деятельность. По состоянию на февраль 2019 года у PricewaterhouseCoopers имеются офисы в 12 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и другие. По состоянию на 2009 год в России работало около 2300 сотрудников.

В 2012 году PwC заняла первое место в рейтинге крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний, сместив оттуда KPMG, однако с 2013 г. опять опустилась на вторую позицию.

После марта 2022 года российское подразделение было преобразовано в компанию «Технологии доверия».

Дело «ЮКОС» 

Широкую международную огласку получило участие компании в «деле ЮКОСа»:
 Март 2007 — московский арбитражный суд признал PwC фактическим участником реализации незаконных налоговых схем нефтяной компании «ЮКОС» и обвинил её в нарушении профессиональных стандартов. Также арбитраж признал недействительными договоры на проведение аудита «ЮКОСа» за 2002—2004 годы и постановил взыскать с компании 480 тысяч долларов.
 Июнь 2007 — российское подразделение PwC отозвало аудиторские заключения по отчетности ЮКОСа за 1996—2004 годы. Аудитор объяснил отзыв недостоверной информацией, предоставленной клиентом. Акционеры ЮКОСа объяснили этот шаг аудитора политическим давлением.
 Октябрь 2008 — Федеральный арбитражный суд Московского округа признал аудит НК «ЮКОС» за 2002—2004 годы законным и прекратил производство по делу.

По мнению Эдвардa Лукаса, обозревателя журнала The Economist, история взаимодействия PwC и ЮКОС ставит под вопрос возможность построения нормального бизнеса в России.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт компании
 Официальный сайт компании на русском языке

Аудиторские компании
Компании США
Консалтинговые компании
Транснациональные корпорации
ТНК США
Юридические фирмы